Гутверни́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Рьё-Вольвестр. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31225.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 50 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает небольшая река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 159 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 104 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 87 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 83,7 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 87 активных жителей работали 76 человек (40 мужчин и 36 женщин), безработных было 11 (3 мужчин и 8 женщин). Среди 17 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна